Все можливо — збірка розповідей американського письменника Стівена Кінга, опублікована в 2002 році.
 Все можливо — фільм Оксани Байрак 2009 року, кіномелодрама.
 Все можливо — сорок шостий епізод телевізійного серіалу «Зоряний шлях: Дискавері» та четвертий в четвертому сезоні.